EMTA steht für:
 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, deutsch Estnische Musik- und Theaterakademie
 Embedded Multimedia Terminal Adaptor, siehe Kabelmodem
 European Metropolitan Transport Authorities, europäischer Verbund zahlreicher Metropol- und Großstadt-Personenverkehrsträger

Emta steht für:
 Emta, Fluss in der Region Chabarowsk, Föderationskreis Ferner Osten, Russland

emtA steht für:
 Endo-type membrane-bound lytic murein transglycosylase A, Enzym

Abkürzung